Ho se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Cuc Tho Ho
 Pham-Hoàng Hô
 Shan Bao Ho
 Ting Nung Ho